Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  aérienne (Allemagne)
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie motorisée (Allemagne)

États-Unis
  blindée (États-Unis)

France
  d'infanterie (France)

Japon
  blindée de l'armée impériale japonaise

Pologne
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 
 14e division d'infanterie (Inde)
 14e division d'infanterie (Royaume-Uni)